АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» — российский нефтеперерабатывающий завод, находится в Куйбышевском районе г. Самары. Основным видом деятельности является переработка нефти. Входит в группу ПАО НК «Роснефть».

История 
Строительство нефтеперерабатывающего завода № 443 началось в 1943 году по приказу Наркомата нефтяной промышленности. Строительством занималось Управление особого строительства НКВД СССР (Особстрой). К концу 2 квартала 1945 года главнейшие объекты нефтеперерабатывающего завода № 443 были закончены и сданы в эксплуатацию. Помимо заключённых Безымянлага (около 10 тыс. чел.), на строительстве завода были заняты мобилизованные татары из Крыма (около 1500 чел.), а также вольнонаёмные строители, значительная часть которых в прошлом была заключёнными Безымянлага, после освобождения они были закреплены за Особстроем в качестве трудмобилизованных.

В сентябре 1945 года заводом был выпущен первый автомобильный бензин.

Посёлок «116 км» возник в 1943 году в связи со строительством КНПЗ и первоначально носил название «Ново-Стройка». В 1946 году в посёлке «Ново-Стройка» имелось 6 бараков и 14 кирпичных домов. В начале 1950-х годов построена столовая, продовольственный и промтоварный магазины, два общежития, детский сад, военкомат, поликлиника, действовал клуб. Посёлок в то время имел название «Соцгород», такое же наименование получила близлежащая железнодорожная платформа (ранее носившая название «116 км»).

В 1992 году завод был преобразован в акционерное общество открытого типа.

Современное состояние 
Юридический адрес: г. Самара, ул. Грозненская, 25. Контрольный пакет акций принадлежит «Нефть-Актив». АО «КНПЗ» является учредителем ООО «Офис» в г. Новокуйбышевске. АО «КНПЗ» имеются социальные объекты: санаторий — профилакторий в пос. Рубежное, гостиница «Огни заречья», поликлиника (филиал ММУ «Городская больница № 10»), столовая.

Собственники и руководство 
Генеральный директор — Чепурнов Сергей Владимирович 

10 мая 2007 года в ходе распродажи активов обанкротившегося ЮКОСа 100 % акций предприятия в составе Лота № 11 было продано ООО «Нефть-Актив», аффилированной с нефтяной компанией ОАО НК «Роснефть».

См. также 
 ПАО НК «Роснефть»
 Распродажа активов ЮКОСа
 Нефтеперерабатывающая промышленность России

Примечания

Ссылки 
 История поселка нефтяников

Роснефть
Компании Самарской области
Предприятия Самары
Нефтеперерабатывающие заводы России
Предприятия нефтяной промышленности СССР
ЮКОС